Бори́с Дугда́нович Буда́ев - Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, главный тренер сборной команды Республики Бурятия по воль­ной борьбе. Родился в 1957 г. в селе Соел Баргузинского района Бурят - Монгольской АССР в многодетной крестьянской семье. В 1982 году окончил факультет физического воспитания Бу­рятского государственного педагогического ин­ститута. В 1979г. в г. Улан-Баторе завоевал титул чемпи­она мира по вольной борьбе среди юниоров. Буда­ев Б.Д. - чемпион Европы 1982 г., чемпион СССР 1985 г., чемпион мира 1989 г., победитель многих международных турниров, четырехкратный чем­пион России, обладатель Кубка мира "Гран при". Победитель Международного турнира в Лондо­не в 1995 г. В 1996 г. стал чемпионом Азии, чле­ном олимпийской сборной Узбекистана. Победитель международного турнира ветера­нов планеты в Сан - Франциско в 1998 г., где стал обладателем "Кубка золотых ворот" и "Золотого кубка". Ставший традиционным международный тур­нир на призы Бориса Будаева относится к катего­рии "Гран при" и включен в календарь междуна­родной федерации борьбы ФИЛА. Проводит большую общественную работу по пропаганде спорта, оказывает материальную по­мощь и содействие в укреплении спортивной базы школ, организации сборов, турниров по вольной борьбе. В 1994 г. избирался депутатом Народного Хура­ла Республики Бурятия. Удостоен почетного зва­ния «Заслуженный работник физической куль­туры Республики Бурятия». Проживает в г. Улан - Удэ.

Основание для присвоения звания «Почетный гражданин г. Улан-Удэ» - Постановление Президиума гор­совета от 15.06.90. за достижение высоких спортивных результатов и большой личный вклад в разви­тие физической культуры и спор­та в г.Улан-Удэ() — советский, российский и узбекистанский борец (вольная борьба), российский общественный деятель. Заслуженный мастер спорта СССР (1989). Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия.

Биография 
Родился в многодетной крестьянской семье.

Тренировался у выдающегося бурятского тренера по вольной борьбе Фёдора Махутова. В 1982 году окончил факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института.

В 1979 году в Улан-Баторе завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди юниоров.

Чемпион Европы 1982 года.
Чемпион СССР 1985 года.
Чемпион мира 1989 года, победитель многих международных турниров.

Четырёхкратный чемпион России.
Обладатель Кубка мира «Гран при». 
Победитель Международного турнира в Лондоне в 1995 г. 
В 1996 г. стал чемпионом Азии, член олимпийской сборной Узбекистана.
Победитель международного турнира ветеранов планеты в Сан-Франциско в 1998 г., где стал обладателем «Кубка золотых ворот» и «Золотого кубка».

Проводит большую общественную работу по пропаганде спорта, оказывает материальную помощь и содействие в укреплении спортивной базы школ, организации сборов, турниров по вольной борьбе.

В 1994 году избирался депутатом в Народный Хурал Республики Бурятия.

Президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. В республике проводится международный турнир на призы Бориса Будаева, имеющий категорию «Гран при» и включенный в календарь международной федерации борьбы ФИЛА.

В ноябре 2018  года Борису Будаеву была вручена одна из высших государственных наград Монголии: Орден «Полярная звезда».

Проживает в городе Улан-Удэ.

Женат. Имеет троих детей.

Примечания 

Борцы России
Борцы Узбекистана
Почётные граждане Улан-Удэ
Спортсмены Бурятии
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы Азии по вольной борьбе
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Заслуженные мастера спорта СССР